Dritan Hoxha (ur. 20 września 1968 w Kukësie, zm. 23 maja 2008 w Tiranie) – albański przedsiębiorca, założyciel telewizji Top Channel. Przyczynił się do zrewolucjonizowania mediów w Albanii.

Życiorys 
Kariera biznesowa Dritana Hoxhy rozpoczęła się w 1995 roku, gdy założył kawiarnię Lori Caffee, która w ciągu kilku lat stała się głównym dystrybutorem kawy w Albanii.

Media 
14 lutego 1998 roku założył Top Albania Radio, które osiągnęło duży sukces i stało się najchętniej słuchanym radiem w Albanii.

W 2001 roku Hoxha założył stację telewizyjną Top Channel. Dzięki jego dużym inwestycjom w tą stację, w ciągu kilku tygodni Top Channel stał się jedną z najbardziej oglądanych stacji telewizyjnych. Ta stacja doprowadziła do diametralnych zmian w albańskiej telewizji; jakość programów i informacji była nawet porównywalna z jakością prezentowaną przez zachodnioeuropejskie stacje telewizyjne. Działalność stacji Top Channel również okazała się dużym sukcesem, co pozwoliło Dritanowi Hoxhy na stworzenie platformy cyfrowej; 15 lipca 2004 roku Hoxha założył przedsiębiorstwo DigitAlb, dzięki czemu Albania stała się jednym z nielicznych ówcześnie państw, gdzie nadawanie cyfrowe było dostępne. Po kilku miesiącach DigitAlb zaczął nadawać również poza granicami Albanii.

20 grudnia 2006 roku przedsiębiorstwo DigitAlb uruchomiło technologią DVB-H, dzięki czemu Albania stała się jednym z pierwszych państw na świecie używających tą technologię. Następnego roku telewizja zaczęła transmitować w jakości HD.

Śmierć 
Dritan Hoxha zginął 23 maja 2008 roku w wypadku samochodowym w Tiranie, niedaleko studia telewizyjnego stacji Top Channel. Tego dnia, około godziny 1:50 Hoxha, kierując czerwonym Ferrari Fiorano, zjechał z drogi i uderzył w drzewo położone nad rzeką Lana. Z Hoxhą jechała również 28-letnia Entela Hysko, która od razu zginęła; Hoxha zmarł w drodze do szpitala.

Ówczesny prezydent Albanii, Bamir Topi wysłał kondolencje rodzinie Hoxhy, dziękując mu za wkład w rozwój albańskiej telewizji. Kondolencje również złożył premier Albanii, Sali Berisha.

Nagrody i upamiętnienia 
Dritan Hoxha został nagrodzony tytułem honorowego obywatela Tirany i Wlory. Jego imieniem nazwano ulicę w Tiranie, Prisztinie i Tetowie.

Przypisy 

Urodzeni w 1968
Zmarli w 2008
Ludzie urodzeni w Kukësie
Ludzie związani z Tiraną
Albańscy przedsiębiorcy
Albańskie osobowości telewizyjne

Albańskie ofiary wypadków drogowych